Trichopria är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1893. Trichopria ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Trichopria